Un instantané peut désigner :
 En photographie, un instantané est une photographie prise sur le vif d'un événement court.
 En informatique, par analogie, un instantané désigne l'état d'un système (souvent un système de fichiers) à un instant donné.
 Instantané est une huile sur toile de Joaquín Sorolla y Bastida de 1906.